São Brás, appellation portugaise signifiant «  » en français, peut aussi désigner :
au Brésil :
São Brás, municipalité située dans l'État de l'Alagoas ;
São Brás, quartier de la ville de Belém, capitale de l'État du Pará ;
São Brás, quartier de la ville de Curitiba, capitale de l'État du Paraná ;
au Portugal :
São Brás, paroisse civile de la municipalité d'Amadora, située dans le district et la région de Lisbonne ;
São Brás, paroisse civile de la municipalité de Praia da Vitória, située sur l'île de Terceira, dans la région autonome des Açores ;
São Brás, paroisse civile de la municipalité de Ribeira Grande, située sur l'île de São Miguel, dans la région autonome des Açores ;
São Brás de Alportel, municipalité constituée d'une seule paroisse civile, située dans le district de Faro et la région de l'Algarve ;
São Brás dos Matos (ou « Mina do Bugalho »), paroisse civile de la municipalité d'Alandroal, située dans le district d'Évora et la région de l'Alentejo ;
São Brás e São Lourenço, paroisse civile de la municipalité d'Elvas, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo ;
São Brás do Regedouro, ancienne paroisse civile de la municipalité d'Évora, supprimée au début du  par rattachement à la paroisse de Nossa Senhora da Tourega.

Voir aussi
Page d'homonymie  : toponymes de langue française.